Adger ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Adger (Alabama), im Jefferson County
 Adger (South Carolina), im Fairfield County

Adger ist der Name folgender Personen:
 David Adger (* 1967), britischer Linguist

Sonstiges:
 Adger Mine, Mine im Jefferson County, Alabama